Felicianus (deutsch auch Felician) ist der Name folgender Personen:

 Felicianus († 170), christlicher Märtyrer, siehe Severinus, Exuperius und Felicianus
 Felicianus von Foligno (160–249), Bischof und Heiliger
 Felicianus († 305), christlicher Märtyrer und Heiliger, siehe Primus und Felicianus
 Flavius Felicianus, römischer Beamter und Konsul 337